Качан может означать:

Топоним 
 Качан — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Качан — деревня в Киреевском районе Тульской области.
 Качан — деревня в Тёпло-Огарёвском районе Тульской области.

Персоналии 
 Качан, Вадим Аркадьевич (род. 1958) — белорусский фотограф.
 
 Качан, Евгений Михайлович (род. 1983) — российский футболист
 Качан, Константин Иванович (род. 1950) — белорусский художник.

См. также